Iscuandé kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Santa Bárbara (kommun i Colombia, Nariño), 
 Iscuandé (ort i Colombia), Nariño, 

Robotskapade Colombiaförgreningar